

Toponymie 

 Pissi, un village du département de Bilanga dans la province de la Gnagna de la région Est au Burkina Faso.
 Pissi, un village du département de Gogo dans la province de Zoundwéogo de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Pissi, un village du département de Kando dans la province du Kouritenga de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Pissi, un village du département de Kombissiri dans la province du Bazèga de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Pissi, une localité du département de Koubri, dans la province de Kadiogo de la région Centre au Burkina Faso ;
 Pissi, un village du département de Nobéré dans la province de Zoundwéogo de la région Centre-Sud au Burkina Faso.
 Pissi, une localité du département de Saponé, dans la province de Bazèga de la région Centre-Sud au Burkina Faso ;
 Pissi, un village du département de Zam dans la province du Ganzourgou de la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Pissi, une localité du département de Zéguédéguin, dans la province du Namentenga de la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Pissi, une ville du département de Zimtenga, dans la province du Bam de la région Centre-Nord au Burkina Faso.